MQR steht für:
 Mosquera Airport (IATA-Code), Flughafen von Mosquera (Nariño), Departamento de Nariño, Kolumbien

mqr steht für:
 Mander (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung